Il talismano (The Talisman), conosciuto anche come Il talismano - Riccardo in Palestina e Riccardo Cuore di Leone in Palestina – romanzo di Walter Scott del 1825
 Il talismano (The Talisman) – romanzo di Stephen King e Peter Straub del 1983
 Il talismano (Omamori Himari) – manga scritto e disegnato da Milan Matra, pubblicato su Monthly Dragon Age dal 2006 al 2013
 Il talismano – opera lirica del 1779 di Antonio Salieri e Giacomo Rust su libretto di Lorenzo Da Ponte